Epizod () ist eine bulgarische Metal-Band. Sie wurde 1983 in Sofia gegründet.

Geschichte 
Epizod wurde in Gemeindezentrum „Emil Schekerdzhiiski“ in Sofia gegründet.

Diskografie 
 1992: Молете се... (beten...)
 1993: Мъртвец сред мъртъвци (Tote unter Toten)
 1999: Респект (Respekt)
 2002: Българският бог (Bulgarische Gott)
 2003: Дошло е време (Die Zeit ist gekommen)
 2004: Мъжки песни (männlich Spuren)
 2004: Свети Патриарх Евтимий
 2006: Нашите Корени (Unsere verbundenen Wurzeln)
 2008: Старият Войн (Der Alter Krieger)
 2010: Народът на Дуло (Leute von Dulo)
 2012: Моята молитва (Meine Gebet)

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Metal-Band
Bulgarische Band